Гаплогруппа T2e — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Палеогенетика

Неолит 
Анатолийский неолит
 CCH311 | 8587 F.1013 __ Чаталхёюк (level North G, building 114) __ Конья (ил), Турция __ 6700–6500 BCE __ Ж __ T2e.

Старчево-кришская культура
 Malak Preslavets (burials 4, 13) __ Малык-Преславец, Главиница (община), Силистренская область, Болгария __ 5800–5400 BCE (7550 BP)
 I0700 | MP5/MP8 __ 6077-5891 calBCE __ М __ T1a1a (CTS4916) # T2e
 I1108 | MP1 __ 6010-5841 calBCE (7044±38 BP, OxA-32530) __ М __ T1a1 (PF5658) # T2e

 I2526 | S2a __ Samovodene __ Самоводене, Велико-Тырново (община), Великотырновская область, Болгария __ 5466-5305 calBCE (6370±25 BP, PSUAMS-2342) __ Ж __ T2e.

Халколит 
Доисторический Левант
 I1168 | S1168.E1.L1 __ Peqi’in cave (CHPKL104-034) __ Пкиин, Северный округ (Израиль) __ 4500–3900 BCE __ Ж __ T2+150 > T2e*.

Майкопская культура (степная)
 AY2001 | BZNK-290/1 __ Aygurskiy 2 (kurgan 22, grave 15) __ Айгурский, Апанасенковский район, Ставропольский край, Россия __ 3630-3372 calBCE (4698±32 BP, OxA-16182) __ Ж __ T2e.

Европа медного века
 AcqA __ Acquaviva __ Безенелло, Тренто (провинция), Трентино-Альто-Адидже, Италия __ 3363-3125 calBCE (4551±30 BP) __ Ж __ T2e.

Вучедольская культура
 I3499 | GEN72 __ Beli Manastir-Popova zemlja (grave 17) __ Бели-Манастир, Осьечко-Бараньска, Хорватия __ 2884-2666 calBCE (4176±28 BP, BRAMS-1304) __ М __ R1b1a1a2a2 (Z2105) > R-M12149 # T2e.

Бронзовый век 
Унетицкая культура
 RISE431 __ Leki Male (barrow 4, skeleton 2) __ Каменец (гмина), Гродзиский повет (Великопольское воеводство), Польша __ 2286-2048 calBCE (3762±27 BP, OxA-27967) __ М __ R1b1a (L754) # T2e.

Доисторический Левант
 I10104 | S10104.E1.L1 __ Тель-Мегиддо __ Мегидо (региональный совет), Северный округ (Израиль) __ 1950–1800 BCE __ М __ J > J-M267 # T2e.

Доисторическая Испания
 I7162 | LM-16-Sep1 __ Loma del Puerco __ Чиклана-де-ла-Фронтера, Баия-де-Кадис (комарка), Андалусия, Испания __ 1880-1697 calBCE (3465±20 BP, PSUAMS-4262) __ Ж __ T2e.

Железный век 
Вельбарская культура
 PCA0037 | ob. 190 __ Kowalewko 12 (106:B4) __ Оборники (гмина), Оборницкий повет, Великопольское воеводство, Польша __ ~ 10–375 AD __ М __ T2e.

Средние века 
Мадьяры
 HMSZper118 __ Homokmégy-Székes/118 __ Калочаский яраш, Бач-Кишкун, Южный Альфёльд, Венгрия __ X век __ Ж __ T2e*.

Примечания

Публикации 

2015
 
2018
 
 
 
2019
 
 
2020
 
 
2021

Ссылки 
 
 T2e — Haplogroup
 Ancient DNA: T2e

Гаплогруппа T2 (мтДНК)